kaczeniec (knieć błotna) – gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych

 Kaczeniec – struga, dopływ Cybiny
 Kaczeniec – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Łochów
 Kaczeniec – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Ostróda

Zobacz też 
 Kaczenice